Brainard ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brainard (Iowa)
 Brainard (Kalifornien)
 Brainard (Kentucky)
 Brainard (Nebraska)
 Brainard (New York)
 Brainard Township (South Dakota)

Brainard ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Brainard (1812–1866), amerikanischer Mediziner
 J. Edwin Brainard (1859–1942), US-amerikanischer Politiker
 Joe Brainard (1941–1994), amerikanischer Künstler und Schriftsteller
 John Gardiner Calkins Brainard (1795–1828), amerikanischer Rechtsanwalt, Herausgeber und Dichter
 Lael Brainard (* 1962), US-amerikanische Ökonomin

Siehe auch:

 Brainerd